Horvátország
Dvori falu Kaštelir-Labinci községben, Isztria megyében

Szlovákia
Dvory nad Žitavou Udvard község szlovák neve a Nyitrai kerületben, az Érsekújvári járásban.

Szlovénia
Dvori falu Koper községben, Obalno-kraška régióban